Cachoeirensi – abitanti di Cachoeira Dourada (Minas Gerais)
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeira Grande
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeira Paulista
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeira da Prata
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeira de Goiás
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeira de Minas
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeira de Pajeú
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeira do Arari
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeira do Sul
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeira dos Índios
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeiras de Macacu
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeirinha (Tocantins)
Cachoeirensi – abitanti di Cachoeiro de Itapemirim